Oktoberaufstand steht für:
 Wiener Oktoberaufstand 1848
 Oktoberrevolution 1917 in Russland
 Oktoberstreiks 1950 in Wien
 Oktoberaufstand in Bolivien 2003